Сисала (самоназвание), (исала, пасала, сисаи, дебе, тамбобоба, квама, багбала, галебагла) — народ, обитающий в Гане в междуречье Кулпон и Сисили (дистрикт Туму Верхней области) и в соседних районах Буркина-Фасо. Родственны тамполенси (тампруси), бугули, касена, буилса, нанкансе, мо, иногда рассматриваются как часть груси.Численность — около 204 тыс. человек.

Язык 
Говорят на языке сисале группы гур нигеро-конголезской макросемьи. Основные диалекты: исала, дебе, гилбагале (галебагла), нсихаа (Попов 1999: 493).

Религия 
Большинство сисала придерживается традиционных верований, часть — мусульмане-сунниты, есть католики. Традиционные верования связаны с культами предков и одушевлённых сил природы (земли, воды, огня), а также высшего существа Веа (Веи). Распространена вера в магию, фетиши и ведовство.
Значительным влиянием обладают тинтеентиина («хранители земли») — жрецы культа земли и прорицатели, они же — старшины и военные лидеры. Практикуется скарификация, в прошлом — ритуальный каннибализм (Попов 1999: 493).

История 
По этногенетическим преданиям предки сисала пришли на территорию современного обитания в XVII веке с северо-востока (Попов 1999: 493).

Традиционные занятия 
Основное занятие сисала — тропическое ручное земледелие (просо, сорго, ямс, фонио, кукуруза, рис, арахис, овощи, бобовые), скотоводство (крупный и мелкий рогатый скот) и охота. Из ремёсел развиты гончарное, кузнечное, ткацкое, плетение, выделка кож. Распространено отходничество в южные районы Ганы на плантации какао и лесоразработки (Попов 1999: 493).

Быт 
Сисала живут небольшими хуторами в круглых глинобитных хижинах с конической соломенной крышей.

Повседневная одежда — набедренная повязка, праздничная — длинная белая рубаха с короткими рукавами у мужчин и короткая юбка у женщин.

Пища преимущественно растительная (каши, похлёбки, лепёшки) и молочная (Попов 1999: 493).

Социальная организация 
Основу традиционной социальной организации составляют большесемейные общины, родовая организация и возрастные группирования. Счёт родства патрилинейный, брачное поселение вирилокальное. Практикуются полигиния, левират, сорорат, покупной брак. Предпочтительными считаются межэтнические браки с касена, запретными — с буилса, лоби, дагаба (Попов 1999: 493).

Культура 
Основные фольклорные жанры — песни, сказки и пословицы (Попов 1999: 493).

Литература 
 Попов В. А. Сисала // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1999, с.493.
 Bruce T. Grindal Growing up in two worlds: education and transition among the Sisala of Northern Ghana, N.Y.: Holt, Rinehart and Winston, 1972.
 Louise S. Spindler Fifty Years of Anthropology and Education, 1950—2000: Lawrence Erlbaum Associates, 2000.
 Tengan, E.B. The land as being and cosmos: the institution of the earth cult among the Sisala of northwestern Ghana, N.Y.: P. Lang, 1991.
 Tengan, E.B. The Sisala universe: its composition and structure (An essay in cosmology) J. of religion in Africa Vol. 20, N 1. — P. 2-19, 1990

Ссылки 
 Sustain the Sisala
 The Sisala People Of The North

Народы Африки
Народы Буркина-Фасо
Народы Ганы
Народы гур